

Жінки 
 Білоцерківська Аріна (* 1989) — українська баскетболістка-розігруюча; майстер спорту України.
 Білоцерківська Вероніка Борисівна (нар 1970) — російська журналістка, медіаменеджерка, блогерка [2], телеведуча, видавець і підприємець, авторка популярних кулінарних книг.

Чоловіки 
 Білоцерківський Борис Юхимович — радянський інженер;
 Білоцерківський Валентин Михайлович — український скрипаль;
 Білоцерківський Василь Якович — український історик;
 Білоцерківський Марк Львович — член Центральної Ради;
 Білль-Білоцерковський Володимир Наумович — радянський драматург і письменник.

Українські прізвища